Ivan Lapin (Moscou, 8 de maio de 1988) é um futebolista profissional russo, defensor, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik